Østre Anlæg kan syfta på::

 Østre Anlæg, Köpenhamn – en park i Köpenhamn
 Østre Anlæg, Aalborg – en park i Aalborg